Österkobben är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 25 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 130 meter i nord-sydlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Lemland,  km nordväst om Österkobben.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet